João foi nome de vários papas:

053  São João I ~ (523 - 526) 	
056  São João II ~ (533 - 535) 	
061  São João III ~ (561 - 574) 	
072  Papa João IV ~ (640 - 642) 	
082  Papa João V ~ (685 - 686) 	
085  Papa João VI ~ (701 - 705) 	
086  Papa João VII ~ (705 - 709) 	
108  Papa João VIII ~ (872 - 882) 	
117  Papa João IX ~ (898 - 900) O.S.B.	
123  Papa João X ~ (914 - 928) 	
126  Papa João XI ~ (931 - 935) 	
131  Papa João XII ~ (955 - 963) 	
134  Papa João XIII ~ (965 - 972) 	
137  Papa João XIV ~ (983 - 984) 	
139  Papa João XV ~ (985 - 996) 	
141  Papa João XVII ~ (1003) 	
142  Papa João XVIII ~ (1003 - 1009) 	
145  Papa João XIX ~ (1024 - 1032) 	
188  Papa João XXI ~ (1276 - 1277) 	
197  Papa João XXII ~ (1316 - 1334) 	
262  São João XXIII ~ (1958 - 1963) T.O.R.

Houve ainda vários antipapas:

 Antipapa João VIII ~ 844
 Antipapa João XVI ~ 997 - 998
 Antipapa João XXIII ~ 1410 - 1415

Ver também 

 Papa João XX - o papa que nunca existiu
 Papisa Joana - segundo uma lenda, a única mulher que teria ascendido ao Papado
 Papa João Paulo

Desambiguação

br:Sant Yann
de:Saint Jean
eo:Sankta Johano
fr:Saint Jean
oc:Sant Joan
th:นักบุญจอห์น